O Campeonato Colombiano de Futebol de 1968 (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 21º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam uma fase de turno (Apertura) e returno (Finalización). O campeão do turno e o campeão do returno jogavam uma final de ida e volta. O clube vencedor e o vice campeão do campeonato classificavam-se para a Copa Libertadores da América de 1969.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1968